Liebrecilla puede referirse a:

 El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
 El nombre común de la planta Centaurea jacea.